Muntanyes Mikir, territori muntanyós a Assam entre la serralada d'Assam i el Brahmaputra.
 Mikir o Karbi llengua pròpia dels karbis de la família de llengües tibetobirmanes.
 Mikir o Karbis, poble de l'Índia a Assam.